Rolls-Royce Phantom (1925) – ultraluksusowa limuzyna produkowana w latach 1925–1990.
 Rolls-Royce Phantom (2003) – ultraluksusowa limuzyna produkowana od 2003 roku.

Inne 
 Rolls-Royce Phantom Majestic – unikatowa limuzyna wyprodukowana dla Hassanala Bolkiah w 1995 roku.
 Rolls-Royce Phantom Royale – unikatowa limuzyna produkowana dla Hassanala Bolkiah w latach 1995–1997.
 Rolls-Royce Phantom Coupé – ultraluksusowe coupé produkowane w latach 2008–2016.
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé – ultraluksusowy kabriolet produkowane w latach 2007–2016.